Mingo steht für:

 Mingo, eine Gruppe nordamerikanischer Indianer

Mingo ist der Familienname folgender Personen:
 Barkevious Mingo (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Norman Mingo (1896–1980), US-amerikanischer Illustrator